Calothyrium är ett släkte av svampar. Calothyrium ingår i familjen Microthyriaceae, ordningen Microthyriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calothyrium